Stickersgatt bzw. Stickers Gat steht für:
 ein kleines Seegatt () zwischen der Kugelbake und Neuwerk
 Stickersgatt (Schiff), Traditionsschiff im Hamburger Hafen (1955)
 Stickers Gat (Schiff), Vermessungsschiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (2014)